Chobot est un toponyme qui peut désigner :

Chobot, village de la voïvodie de Łódź
 Chobot, village de la voïvodie de Mazovie
 Chobot, village de la voïvodie de Petite-Pologne

Chobot, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.